Darkcore může být:

 Darkcore – subžánr junglu
 Doomcore – subžánr hardcoru